Cade Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cade Mountain (Colorado)	
 Cade Mountain (Kalifornien)